Алексей Борисович Матчин — двукратный чемпион СССР по хоккею с мячом.

Биография 
Начал играть в хоккей с мячом в составе «Трёхгорки» в 1938 году.

Участник Великой Отечественной войны.

После демобилизации по ранению вернулся в Москву и продолжил игровую карьеру. Выступал в качестве вратаря в ряде московских клубов по футболу и хоккей с мячом. Как игрок в хоккей с мячом завоевал несколько трофеев.

После окончания игровой карьеры в 1955 году стал заниматься тренерской работой в посёлке Москворечье Московской области. Долгое время занимался судейством.

Достижения 
 Чемпион СССР — 1951, 1952 
 Вице-чемпион СССР — 1950, 1954 
 Обладатель Кубка СССР — 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 
 Обладатель Кубка РСФСР — 1949, 1950 
 Победитель Спартакиады профсоюзов — 1956 
 Чемпион Москвы — 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 
 Обладатель Кубка Москвы — 1949, 1951, 1952, 1953 
Включался в список 22 лучших игроков сезона — 1952

Примечания

Ссылки 
 

Спортсмены нескольких видов спорта
Хоккеисты с мячом СССР
Футболисты СССР
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки ФК СКИФ Москва
Игроки ФК «Авангард» Челябинск
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Футбольные судьи СССР